Cabo San Diego puede referirse a:

 Cabo San Diego (Argentina): cabo existente en el estrecho de Le Maire, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Argentina);
 Cabo San Diego (China): cabo situado en el distrito de Gongliao, Nueva Ciudad de Taipéi, en la isla de Taiwán.1